Peter von Portugal ist der Name folgender Personen:
 Peter von Portugal (1187–1258), Infant von Portugal, Graf von Urgell
 Peter von Portugal (1392–1449), Prinzregent von Portugal, Herzog von Coimbra

Könige:
 Peter I. (Portugal) (1320–1367), König von Portugal
 Peter II. (Portugal) (1648–1706), König von Portugal
 Peter III. (Portugal) (1717–1786), König von Portugal
 Peter IV. (1798–1834), Kaiser von Brasilien, König von Portugal, siehe Peter I. (Brasilien)
 Peter V. (Portugal) (1837–1861), König von Portugal